Мати — жінка стосовно дитини, яку вона народила.
 Богиня-мати — верховна богиня у міфології різних народів світу, прародителька всього сущого.
 Богородиця — у християнстві мати Ісуса Христа.

Батьківщина-мати 

Батьківщина-мати — один з найбільш поширених образів, використовуваних у пропаганді часів німецько-радянської війни.
 «Батьківщина-мати кличе!» — знаменитий плакат часів німецько-радянської війни.
 «Батьківщина-Мати» чи «Батьківщина-мати кличе» — величезна статуя, композиційний центр меморіалу героям Сталінградської битви у Волгограді.
 «Батьківщина-Мати» — монумент у Києві на правому березі Дніпра.

Мати-героїня 

 Орден «Мати-героїня» — орден та звання «Мати-героїня» СРСР.
 Мати-героїня — почесне звання України.

Художні твори

Література 
 «Мати» — роман Максима Горького.
 «Мати» — повість українського фантаста і філософа Олеся Бердника.
 «Мати» — новела українського письменника Миколи Хвильового.

Фільми 

 «Мати» — радянський художній фільм 1926 року.
 «Мати» — американська драма режисера Джеймса Лео Міена 1927 року.
 «Мати» — український радянський художній фільм 1955 року, екранізація однойменного роману Максима Горького.
 «Мати» — радянський художній фільм 1989 року кінорежисера Гліба Панфілова за однойменним романом Максима Горького з використанням мотивів з інших творів.
 «Мати» — пакистанський драматичний фільм, знятий Джамі, що вийшов 2015 року.
 «Мати» — естонська чорна комедія, знята Кадрі Киусааром, що вийшла 2016 року.

Див. також 
 Мати Тереза (1910—1997) — католицька свята.